Mirabella ist der Familienname folgender Personen:
 Erin Mirabella (* 1978), US-amerikanische Bahnradfahrerin
 Mario Mirabella Roberti (1909–2002), italienischer Klassischer und Christlicher Archäologe
 Michele Mirabella (* 1943), italienischer Schauspieler
 Paul Mirabella (* 1954), US-amerikanischer Baseballspieler
 Vincenzo Mirabella (1570–1624), italienischer Historiker, Archäologe und Architekt

Mirabella ist weiterhin:
 Mirabella (Magazin), ein Frauenmagazin aus den USA, das zwischen 1989 und 2000 erschien
 ein Synonym für die Kakteengattung Cereus
 Mirabella V, die größte einmastige Segelyacht der Welt
 Mirabella Eclano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino in der Region Kampanien
 Mirabella Imbaccari, eine Stadt der Metropolitanstadt Catania in der Region Sizilien in Italien